Der Fortis Türkiye Kupası 2008/09 war die 47. Auflage des türkischen Fußball-Pokalwettbewerbes. Der Wettbewerb begann am 3. September 2007 mit der 1. Runde. Das Endspiel fand am 13. Mai 2009 statt; dort trafen Beşiktaş Istanbul und Fenerbahçe Istanbul aufeinander. Austragungsort war das Atatürk-Stadion in Izmir.

Beşiktaş Istanbul gewann mit einem 4:2-Sieg zum achten Mal den türkischen Pokal. Fenerbahçe Istanbul nahm zum 12. Mal am Finale teil und verlor zum achten Mal. Der letzte Gewinn des türkischen Pokales liegt mittlerweile 26 Jahre zurück. Bester Torschütze wurde Bobô vom Pokalsieger Beşiktaş Istanbul mit sechs Toren.

Teilnehmende Mannschaften 
Für die erste Runde sind folgende 54 Mannschaften qualifiziert:

1. Hauptrunde 

Die Auslosung für die erste Hauptrunde 2008/09 fand im August 2008 statt. Gespielt wurde vom 3. September bis 4. September 2008.

|}

2. Hauptrunde 
Die Auslosung der 2. Runde fand am 12. September 2008. Gespielt wurde am 24. September 2008.

|}

Gruppenphase 

Die Auslosung für die Gruppenphase fand am 17. Oktober 2008 in Istanbul statt.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

K.-o.-Runde

Viertelfinale 

Die Hinspiele für das Viertelfinale werden vom 27. bis 29. Januar 2009 ausgetragen und vom 3. bis 5. Februar 2009 finden die Rückspiele statt. Die Auslosung fand am 19. Januar 2009 statt.

|}

Halbfinale 

Die Halbfinalspiele wurden am 4. März und am 22. April 2009 ausgetragen.

|}

Finale

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website für das Wettbewerb vom türkischen Verband

2008/09
Fußballsaison 2008/09